Thailands herrlandslag i ishockey representerar Thailand i ishockey på herrsidan och kontrolleras av Thailands ishockeyförbund.

Historik
Laget spelade sin första match den 2 februari 2003, då man utklassades med 0-39 mot Japan under  asiatiska vinterspelen i Aomori.

Spelade matcher 
Avser matcher fram till 22 mars, 2013

Källor

Fotnoter

Ishockeyherrarna
Herrlandslaget
Ishockeylandslag
Landslag startade 2003